Дмитреевка — название нескольких населённых пунктов:

 Дмитреевка — село в Никифоровском районе Тамбовской области России.
 Дмитреевка — село в Сосновском районе Тамбовской области России.

См. также
 Дмитриевка